Бороди́н, Влади́мир Алексе́евич:

 Бородин, Владимир Алексеевич (род. 1950) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 Бородин, Владимир Алексеевич (род. 1978) — российский журналист и политолог, корреспондент, редактор.